Der Edle ist Beiname von:
 Alfons V. (León) (Alfons der Edle), (994–1028)
 Alfons VIII. (Alfons der Edle), (1155–1214)
 Johann III. (Sponheim-Starkenburg) (Johann der Edle), (1315–1398)
 Peter II. (Alençon) (Peter der Edle), (1340–1404)

Siehe auch:
 Prinz Eugen, der edle Ritter
 Der edle Wilde
 Vino Nobile di Montepulciano
 Der Edelmütige